Пхичит () — город в центральной части Таиланда, административный центр одноимённой провинции.

Географическое положение 
Город находится в северной части провинции, на правом берегу реки Нан, на расстоянии приблизительно 290 километров к северу от столицы страны Бангкока. Абсолютная высота — 41 метр над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 2000 года численность населения города составляла 33 370 человек.

Транспорт 
Ближайший аэропорт расположен в городе Пхитсанулок.

Достопримечательности 
Буддистские храмы:
 Ват-Пхра-Си-Раттана-Махатхат
 Ват-Тха-Луанг

Примечания 

Города Таиланда